Підво́дне пла́вання — багатозначний термін, що вживається в таких значеннях:
 Підводне плавання — спосіб пересування під водою. Розрізняють:
 Фридайвінг — занурення і плавання на затримці дихання;
 Дайвінг — занурення за допомогою спеціального спорядження (занурення і плавання з аквалангом)
  Підводне плавання (вид спорту) — вид (група видів) підводного спорту. Розрізняють підводне плавання на 100 метрів, 400 метрів і 800 метрів тощо.
 Підводне плавання (дисципліна) — спеціальність (група спеціальностей) у військово-морських навчальних закладах, навчальна плавання на підводних апаратах (підводних човнах).

Див. також 
 Плавання

Плавання